Fréchin, et parfois Frechin, est un patronyme français très présent dans l'est de la France.

Étymologie 
Il est difficile de trouver des études étymologiques sur le nom de famille Fréchin, mais il est peut-être à rapprocher des noms Frèche, Frêche, Fréchet, Fréchette, Frechinet, Fréchinet, Frechou, Fraissinet, Frayssinet, Fresse, Frenay, Frenet, Fresnay, tous noms largement présents partout en France faisant référence à des toponymes évoquant le frêne, du latin fraxinus. 

Dans le secteur du Thillot et de Ramonchamp, on trouve également la graphie Freschin dans les registres paroissiaux des . Cette orthographe abandonnée dans les Hautes-Vosges au profit de Fréchin amène à penser que les Freschin seraient en réalité originaires d'Italie. Dans ce pays, le patronyme Freschina (également orthographié Freschìn, Friscina, Frecina) se concentre sur deux aires géographiquement opposées: au nord en Vénétie et en Lombardie, au sud dans les Pouilles et en Basilicate. La plus forte occurrence reste attestée en Vénétie où le terme freschìn est présent dans la langue dialectale régionale. Le sens vieillissant du mot dialectal serait en défaveur du porteur du patronyme puisque le terme en question désigne une mauvaise odeur d'œuf ou de poisson avariés. Si l'origine devait s'avérer être italienne, le nom Fréchin serait à l'origine un sobriquet peu flatteur dont le sens trop régional serait tombé dans l'oubli. La transformation phonétique et graphique du patronyme italien n'a rien d'anormal puisque par le jeu de l'émigration, le patronyme est parvenu en Argentine où il a pris la forme Frescino ou en France avec la forme Frécinat.
La présence de patronymes italiens qui se sont lentement francisés en Lorraine s'explique par une immigration souvent ponctuelle mais parfois définitive de main-d'œuvre italienne dès le , en tête les architectes, les maçons et de manière générale les artisans-artistes dans les métiers de la pierre, le bois ou le verre entre autres.

Localisation 
Le patronyme Fréchin est très présent dans l'est de la France, surtout en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges, et dans une moindre mesure en Franche-Comté, en particulier dans le département de la Haute-Saône.

Personnalités 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Georges Fréchin (1926-), un artiste français, sculpteur et dessinateur ;
 Jean-Louis Fréchin, un designer et architecte français ;
 Joseph Frechin, pharmacien, fondateur du laboratoire pharmaceutique vétérinaire Vetoquinol.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Patronyme franc-comtois